Хэ Цюнь (; ) — китайский режиссёр. Родился в Нанкине, провинция Цзянсу. В 1982 году окончил художественный факультет Пекинской киноакадемии со степенью бакалавра. В 1984 году он стал арт-директором военного фильма «Один и восемь», тем самым войдя в круг кино и телевидения. В 1984 году он стал арт-директором драмы «Жёлтая земля», а в 1987 году он был номинирован на звание лучшего арт-директора 7-й Гонконгской кинопремии за фильм о боевых искусствах «Мечи и враги». В 1988 году он снял дебютную картину «Преображение».

Ранние годы 
Хэ Цюнь родился в Нанкине, провинция Цзянсу в 1955 году. Как и на многих людей его поколения, культурная революция повлияла на его судьбу. Его отец, художник, был осужден и отправлен из города на работу сварщика в течение 6 лет. В 1978 году поступил в Пекинскую киноакадемию на художественный факультет, который окончил в 1982 году со степенью бакалавра.

Карьера 
В начале карьеры был художественным руководителем, и работал над многими фильмами «пятого поколения китайских кинорежиссёров», такие как «Большой Парад» (1986, режиссёр Чэнь Кайгэ) и «Вдовья Деревня» (1988, режиссёр Ван Цзинь).
В 1988 году он начал свою режиссёрскую карьеру с военного фильма «Мятеж». С тех пор он начал снимать фильмы в различных жанрах, например гангстерский фильм («Запретный поезд осужденных», 1989), комедия («Однажды обманут»,1992) и детектив («Исчезнувшая»,1992). В 1993 году Хэ Цюнь преуспел с сельской драмы «Учителя страны», 1993. В 1994 году данный фильм выиграл национальную премию Китайской Народной Республики «Золотой петух» в номинации Лучший художественный фильм.

Смерть 
31 декабря 2016 года в возрвсте 61 года, Хэ Цюнь умер от сердечной недостаточности, в связи с пневмонией. 4 января 2017 состоялась церемония прощания с режиссёром.

Фильмография 
В качестве арт-директора

В качестве Режиссёра

Примечания 
 Zhang, Yingjin & Xiao, Zhiwei (1998). «The Fifth Generation» in Encyclopedia of Chinese Film. Taylor & Francis, p. 164. ISBN 0-415-15168-6.
 «导演何群心脏病发辞世 曾客串《大宅门》». sina.com.cn. Retrieved 2 January 2017.
 http://ent.sina.com.cn/m/c/2016-12-31/doc-ifxzczfc6642632.shtml
 https://baike.baidu.com/item/%E4%BD%95%E7%BE%A4/2649848?fr=aladdin

Кинорежиссёры Китая